Tesoro – ingente quantità di preziosi (anche argomento di racconti e folklore)
Tesoro (thesauros) – tipo di edificio dell'antica Grecia, eretto da una polis presso un santuario panellenico per conservarvi le proprie offerte votive
Tesoro – nel diritto, bene mobile sotterrato di cui nessuno può provare di essere proprietario
Tesoro – dipartimento economico di un governo. In particolare, in Italia esso si riferisce al Dipartimento del tesoro e al Ministero del tesoro
Tesoro – opera di Brunetto Latini
Monte Tesoro – monte della Lombardia, Italia
Tesoro – romanzo di Clive Cussler del 1992

Persone
Laura Tesoro – cantante e attrice belga
Savino Tesoro – imprenditore e dirigente sportivo italiano.

Altri progetti